Иваново-Болото — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Круппская волость».

Расположена на севере района в 4 км от берега Псковского озера и в 8 км к югу от волостного центра, деревни Крупп.

Население 
Численность населения деревни составляет 88 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Печорского района